Чериана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя.

Население составляет 1280 человек (2008 г.), плотность населения составляет 40 чел./км². Занимает площадь 32 км². Почтовый индекс — 18034. Телефонный код — 0184.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Гиса, Куба

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20061004060415/http://ceriana.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики